Orquestra Filharmònica de Londres (del seu nom en anglès London Philharmonic Orchestra), orquestra simfònica amb seu a Londres (Regne Unit)
 LPO-50 (del seu nom en rus Легкий Пехотный Огнемёт, transliterat Liegkij Piechotnyj Ogniemiet), llançaflames fabricat a la Unió Soviètica
 Liquen pla oral, malaltia que afecta la mucosa de la boca
 Lògica de primer ordre, sistema formal de la lògica matemàtica